A pi szó több értelemben is használatos:

 Pí (Π, π), a görög ábécé tizenhatodik betűje
 Pi, nevezetes irracionális szám, a kör kerületének és átmérőjének hányadosa
 Pi (1998), Darren Aronofsky filmje
 Pi-víz, sugárzással módosított ivóvíz
 Pi korong, jádéból készült korong a kínai neolitikus Lungsan-kultúrában
 Π, a Praetorians (pretoriánusok) nevű hackercsoport logója A hálózat csapdájában című 1995-ös amerikai játékfilmben.